Bund – żydowska partia lewicowa
 Bund – nadbrzeżna promenada Szanghaju
Galicyjski Bund – potoczna nazwa Żydowskiej Partii Socjaldemokratycznej